David Yallop – saggista britannico
 Frank Yallop – allenatore di calcio ed ex calciatore canadese
 Kirsty Yallop – ex calciatrice neozelandese
 Tameka Yallop – calciatrice australiana